Miguel Navarro hace referencia a varios artículos:

 Miguel Navarro (músico) (1563-1627), compositor español.
 Miguel Navarro Cañizares (1834-1913), pintor español.
 Miguel Navarro Viola (1930-1890), periodista y político argentino.
 Miguel Navarro Juanicorena (n. 1946), futbolista español.
 Miguel Navarro Molina (1952-2016), político español.
 Miguel Navarro García (n. 1943), músico español, bajo de Los Mustang.
 Miguel Navarro Palos (n. 1929), atleta español.
 Miquel Navarro (n. 1945), pintor y escultor español.
 Miguel Navarro (futbolista) (n. 1999), futbolista venezolano